Cieki w Polsce
 Trzebinka – potok, dopływ Koszarawy
 Trzebinka – potok, dopływ Prudnika

Przypisy